

Lokalizacje 
 Nord – departament Francji
 Nord – departament Haiti
 Nord – dzielnica Darmstadt
 Stadtbezirk Nord – okręgi administracyjne
 Nord – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Butte
 Nord – okręg administracyjny (niem. Stadtbezirk) w Bremerhaven, w Niemczech, w kraju związkowym Brema
 Nord – okręg administracyjny (niem. Stadtbezirk) w Bremie, w kraju związkowym Brema
 Nord – okręg administracyjny w Hanowerze, w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia

Ludzie 
 Christiane Nord (ur. 1943) – niemiecka badaczka przekładu
 Kathleen Nord (ur. 1965) – pływaczka wschodnioniemiecka

Muzyka 
 Nord – marka instrumentów muzycznych produkcji Clavia
 Nord (zapis stylizowany: NORD) – album muzyczny grupy Kapela ze Wsi Warszawa

Inne 
 Nord – nazwa tratwy
 Nord – tytuł powieści Louis-Ferdinand Celine'a
 Nord – duńska baza wojskowa i stacja naukowa na Grenlandii
 Nord – francuski statek
 Nord Aviation – francuska wytwórnia lotnicza

Zobacz też 
 Gewerbegebiet Nord
 Nord-Holland
 Nord-Ost
 Nord-West
 Nordowie – fikcyjna rasa ludzi zamieszkująca kontynent Tamriel w świecie The Elder Scrolls
 Hamburg-Nord
 Mitte-Nord